Район Суміда (Токіо) — особливий район у центральній частині Токіо.
 Суміда (річка) — річка в регіоні Канто, в Японії.
 1090 Sumida — мала планета.